

Arte
 Giona – affresco della volta della Cappella Sistina di Michelangelo
 Giona – scultura del Lorenzetto

Geografia
 Giona – torrente della provincia di Varese e della Svizzera

Onomastica 
 Giona – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Giona – profeta
 Giona – libro dell'Antico testamento della Bibbia
 Giona - Pseudonimo del cantante Giorgio Marchi
 Giona d'Orléans – vescovo della Diocesi di Orléans
 Giona di Bobbio – monaco colombaniano